Mary Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Mary Lake (Cardston County, Alberta)
 Mary Lake (Wood Buffalo, Alberta)
 Mary Lake (Cariboo, British Columbia)
 Mary Lake (Columbia-Shuswap, British Columbia)
 Mary Lake (Strathcona, British Columbia)
 Mary Lake (Division No. 5, Manitoba)
 Mary Lake (Division No. 21, Manitoba)
 Mary Lake (Lynn Lake, Division No. 23, Manitoba)
 Mary Lake (Wapusk National Park, Division No. 23, Manitoba)
 Mary Lake (Neufundland und Labrador)
 Mary Lake (Nordwest-Territorien)
 Mary Lake (Guysborough County, Nova Scotia)
 Mary Lake (Queens Municipality, Nova Scotia)
 Mary Lake (Grey County, Ontario)
 Mary Lake (Muskoka District Municipality, Ontario)
 Mary Lake (Regional Municipality of York, Ontario)
 Mary Lake (Saskatchewan)
 Mary Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 Mary Lake (Alaska)
 Mary Lake (Arkansas)
 Mary Lake (Florida)
 Mary Lake (Idaho)
 Mary Lake (Shasta County, Kalifornien)
 Mary Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Mary Lake (Le Sueur County, Minnesota)
 Mary Lake (Watonwan County, Minnesota)
 Mary Lake (Montana)
 Mary Lake (Texas)
 Mary Lake (Washington)
 Mary Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Mary Lake (Eagle River, Vilas County, Wisconsin)
 Mary Lake (Winchester, Vilas County, Wisconsin)
 Mary Lake (Wyoming)

Mary Lake ist der Name folgender Orte:
 Mary Lake (Redding), Stadtteil von Redding in Kalifornien

Siehe auch:
 Lake Mary